Secese může být:

 secese – umělecký styl přelomu 19. a 20. století
 secese (mezinárodní právo) – vznik nového státu odtržením části území jiného státu
 Secese (mikroregion) – bývalý dobrovolný svazek obcí v okrese Liberec
 Secese – zkrácený název Výstavního pavilonu secese ve Vídni